Close Shaves – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Jaxon Film Corporation
Close Shaves – cortometraggio del 1926 diretto da Charles Lamont
Close Shaves – cortometraggio del 1929 diretto da Francis Corby